Negeri Sakti (Cempaka), een plaats in Indonesië
Negeri Sakti (Air Sugihan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing